Кубок независимости Армении по футболу сезона-1995/96 — 5-й розыгрыш национального Кубка среди 24 клубов Высшей и Первой лиги.

Турнир начался с 1/16 финала 31 августа 1995 года и завершился 28 мая 1996 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Арарат» (Ереван) стартовал в розыгрыше с 1/8 финала.

Результаты

1/16 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и далее победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 31 августа 1995 года.

Ответные матчи прошли 14 сентября 1995 года.

1/8 финала 
Первые матчи прошли 1 марта 1996 года.

Ответные матчи прошли 6 и 8 марта 1996 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 1 и 2 апреля 1996 года.

Ответные матчи прошли 5 и 13 апреля 1996 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 3 и 4 мая 1996 года.

Ответные матчи прошли 13 и 14 мая 1996 года.

Финал

См. также
 Чемпионат Армении по футболу 1995/1996
 Первая лига Армении по футболу 1995/1996

Ссылки 
 Статистика на klisf.info 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на foot.dk  

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Армении в 1995 году
Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Армении в 1996 году